Hotel Lambert – obóz polityczny
 Hôtel Lambert – budynek w Paryżu we Francji